Kurátor (z latiny curator = opatrovník, správce) může být:

 opatrovník ustanovený soudem
 kurátor sbírky
 Kurátor (církev) – představitel sboru nebo jiné správní jednotky protestantských církví

Související články 
 Sociální kuratela pro děti a mládež
 Kurát

Externí odkazy